Hypotrachynicola är ett släkte av svampar. Hypotrachynicola ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hypotrachynicola